

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 6 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Parp“ beginnt.

Parp 



Parpa 
 Parpagliolo, Maria Teresa (1903–1974), italienische Landschaftsarchitektin
 Parpan, Rico (* 1979), Schweizer Skispringer
 Parpan, Sandra (* 1967), Schweizer Skilangläuferin
 Parpart, Adolf Ludwig Agathon von (1806–1867), deutscher Astronom

Parpi 
 Parpia, Jeevak (* 1952), US-amerikanischer Physiker

Parpl 
 Parplies, Heike (* 1971), deutsche Filmeditorin